F16 eller F 16 eller F-16 kan syfta på:

 F 16 Uppsala – en svensk flygflottilj, Upplands flygflottilj, som verkade åren 1943–2003 samt återigen från 2021
 General Dynamics F-16 Fighting Falcon – ett lätt amerikanskt multirollflygplan utvecklat för USA:s flygvapen, ofta kallat F-16 Fighting Falcon eller Viper, men även känt under namnet Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon
 Volvo F16 – en tidigare lastbil som tillverkades av Volvo Lastvagnar.